Gala puede hacer referencia a lo siguiente:

 Gala (emperatriz), emperatriz romana, esposa de Teodosio I.
 Gala (esposa de Julio Constancio), madre del césar Galo.
 Gala (evento), fiesta o acto público, generalmente televisivo.
 Gala (manzana), variedad de manzana.
 Gala (nombre), nombre de pila femenino.
 Gala (revista), revista alemana.
 Gala (rey), rey de los númidas.
 Gala Dalí, artista y esposa de Salvador Dalí y Paul Éluard.
 Gala Placidia, emperatriz romana, hija de Teodosio I.
 Gala (acrónimo de Grandes Almacenes de América), extinta tienda por departamento chilena.

Enlaces externos